El término calabozo puede referirse:

 a un calabozo, un lugar seguro donde se encierra a los presos;
 Ciudad de Calabozo, una ciudad de Venezuela situada en el estado Guárico.
 Calabozos (volcán), caldera volcánica en Chile.